Сен-Жерме́н-дю-Пюї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Орлеана, 7 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2105 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4896,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жермен-дю-Пюї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-дю-Пюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер